Инциде́нт с кита́йским аэроста́том — инцидент, начавшийся 28 января 2023 года, с захода со стороны Тихого океана в воздушное пространство США над Аляской китайского стратосферного аэростата. 

По официальному заявлению КНР, это был гражданский метеозонд, случайно оказавшийся в воздушном пространстве США. 1 февраля 2023 года журналисты в США привлекли внимание общественности к пролёту аэростата над штатом Монтана и Минобороны США объявило аэростат разведывательным устройством. 4 февраля 2023 года США, запустив ракету с истребителя F-22 «Раптор», сбили аэростат над акваторией Атлантического океана и извлекли его обломки из-под воды для изучения.

Развитие событий 
Китайский аэростат вошёл в воздушное пространство США 28 января 2023 года в районе Алеутских островов, затем пролетел над Канадой и вновь пересёк границу США 31 января над штатом Айдахо, после чего о нём сообщили президенту США Джо Байдену.

2 февраля в стратосфере над городом Биллингс, штат Монтана был сфотографирован этот же воздушный шар. Объект был размером с три автобуса. Должностные лица Министерства обороны США рассматривали возможность сбить аэростат, но отказались от этого из-за радарной малозаметности для средств наведения ПВО и боеголовок, а также риска, что ракеты и части аэростата могут повредить гражданские объекты.

Есть свидетельства и видеосъёмка, указывающие на безуспешную попытку атаки на аэростат в штате Монтана США с наземных или воздушных средств ПВО. Объяснения этим свидетельствам местные власти не находят, а военные комментариев не дают. 

3 февраля воздушный шар пролетел над штатами Канзас и Миссури. За воздушным шаром наблюдали самолёты ВВС США, включая разведывательные U-2.

Несмотря на полученные накануне заявление МИД КНР о том, что аэростат является гражданским и научным объектом и извинения Китая за «непреднамеренный вход судна в воздушное пространство США», 4 февраля 2023 года военные США сбили аэростат над акваторией Атлантического океана, на расстоянии примерно 12 миль от берегов Южной Каролины самолётом F-22. Использовалась ракета класса воздух-воздух AIM-9X. Поиски упавших в океан частей аэростата ведутся с кораблей 2-го флота ВМС США. Обломки китайского зонда будут исследовать сотрудники ФБР.

6 февраля некоторые обломки аппарата общим весом  были доставлены в лабораторию ФБР «Квантико».

Последствия 
Президент Джо Байден в связи с инцидентом отложил планирование возможной дипломатической поездки в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена.

Комментарий МИД КНР: «Китай выражает резкое недовольство и протест из-за применения США силы для атаки на гражданский беспилотный аэростат. <…> Китай чётко просил США решить это спокойно, профессионально и сдержанно».

Китай отклонил запрос Пентагона на разговор по закрытой линии между министром обороны США Ллойдом Остином и министром национальной обороны КНР Вэй Фэнхэ.

Прочие случаи обнаружения китайских аэростатов 
3 февраля представители министерства обороны США заявили, что зафиксировали похожий аэростат в небе над Латинской Америкой.

Правительство Коста-Рики подтвердило, что 2 февраля в их воздушное пространство вошёл неопознанный объект. ВВС Колумбии сопровождали воздушный шар утром 3 февраля на высоте около . С аналогичными сообщениями выступали и наблюдатели из Венесуэлы.

6 февраля МИД КНР признал, что этот воздушный шар также имеет китайское происхождение и потерялся в ходе «тестовых полётов».

Отмечают, что с 2017 года китайские аэростаты регулярно появляются вблизи Японии, острова Тайвань и над Филиппинами.

По словам чиновников нынешней администрации президента США, подобные инциденты со стратостатами в небе над американскими континентами происходили в прошлые годы – новости и комментарии на английском о ходе обсуждения истории инцидента в СМИ. Во время пресс-конференции командующий воздушно-космической обороны США сообщил, что ему неизвестно о других случаях пролёта аэростатов над территорией США.

См. также 

 Проект «Могол»
 Скайхук (воздушный шар)
 HOMERUN

Примечания 

События 2 февраля
Февраль 2023 года в США
События в Монтане
Американо-китайские отношения
Аэростаты
Январь 2023 года в США